Aventinus bezeichnet:
 Aventinus Silvius, einen mythischen König von Alba Longa in Latium, der zu den Vorvätern der Römer gezählt wird
 Aventinus Mons, einen der sieben Hügel Roms, siehe Aventin
 eine oberbayerische Biersorte der Firma Weisses Bräuhaus G. Schneider & Sohn, siehe Aventinus (Bier)
 die gleichnamige Studentische Publikationsplattform Geschichte

Aventinus ist der Name folgender Personen:
 Johannes Aventinus (1477–1534), deutscher Chronist

Siehe auch:
Aventin (Begriffsklärung)